Warpaint – gruppo musicale statunitense
Warpaint – album dei The Black Crowes
Warpaint – album delle Warpaint